Mirto mocho, puede referirse a:
 el nombre común de la planta Salvia elegans; o
 el nombre común de la planta Salvia misella.